Дуглас, Пол:
 Дуглас, Пол (1892—1976) — американский экономист, один из авторов производственной функции Кобба-Дугласа.
 Дуглас, Пол (1907—1959)— американский актёр театра, кино и телевидения.
  (1927—2012) — американский юрист, 28-й генеральный прокурор Небраски.
  (род. 1950) — удостоенный премии Ямайки Грэмми и ударник, наиболее известный своей работой в качестве барабанщика, перкуссиониста и лидера группы Toots and Maytals.
  (1957—2006) — британский журналист CBS News и оператор телекамеры.
  (род. 1958) — метеоролог, автор, предприниматель и эксперт по программному обеспечению в Миннеаполис-Сент-Пол, Миннесота.
  (род. 1964) — ирландский боксёр, участвовавший в Играх Содружества 1990 года.
  (род. 1971) — бывший английский игрок в крикет.
  (1919—2002) — флагман в ВВС США.